Germigney (Jura)
Germigney (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos